Open de Suède peut faire référence à:

 Open de Suède de squash
 Open de Suède de tennis de table
 Open de Suède de taekwondo
 Open de Suède Vårgårda en cyclisme